Dewaere () est un patronyme d'origine flamande pouvant faire référence à :

Pseudonyme 

Patrick Dewaere (1947-1982), acteur français ; 
Lola Dewaere (née en 1979), actrice française, fille de l'acteur cité plus haut.

Culture 
 prix Patrick-Dewaere, nommé en l'honneur de l'acteur et récompensant chaque année depuis 2008 un jeune acteur francophone prometteur ;
Patrick Dewaere (1992), film documentaire de Marc Esposito ;
Patrick Dewaere, mon héros (2022), film documentaire d'Alexandre Moix ;
Dewaere, groupe de noise rock français.
Patronyme flamand